Франк або Frank може значити:

 Франк — грошова одиниця.
 Франк () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Франк — представник народу франків.
 Франк — прізвище.
 Франк — ім'я.
 Франк — відомий хорватський виробник кави, чаю і снеків.

 У музиці
 «Frank» — альбом Емі Вайнгауз.
 «Frank» — альбом гурту «Squeeze».